Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2019 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 25 по 31 марта 2019 года в Софии (Болгария) и с 9 по 12 апреля 2019 года в Кейптауне (Южная Африка). Места проведения турнира определены на ежегодном конгрессе ИИХФ, который состоялся в мае 2018 г. во время чемпионата мира 2018 года.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2020 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B.

 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе А третьего дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Итоги

Группа A 
    вышла в группу B второго дивизиона чемпионата мира 2020 года.
   вылетела в группу В третьего дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Группа B 
   вышел в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 10 национальных команд — четыре из Азии, три из Европы и по одной из Океании, Африки и Северной Америки. Сборная Исландии пришла из второго дивизиона, сборная Люксембурга будет выступать после 18-летнего перерыва, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 7 главных и 11 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2019 года 
В группе А третьего дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей.

В группе B третьего дивизиона приняли участие 4 главных и 4 линейных судей.

Группа А

Главные судьи
  Бартош Качмарек (KACZMAREK Bartosz)
  Андрей Кудряшов (KUDRJASOVS Andreis)
  Лим Юн Чунь (LIM Yong Chun)
  Алексей Рощин (ROSHCHYN Alexei)

Линейные судьи
  Мартин Бояджиев (BOYADJIEV Martin)
  Эдвард Говард (HOWARD Edward)
  Илья Кисиль (KISIL Ilia)
  Лю Тяньгэ (LIU Tiange)
  Джонатан Сладек (SLADEK Jonathan)
  Назар Слезов (SLEZOV Nazar)
  Василий Васильев (VASILEV Vasiliy)

Группа В

Главные судьи
  Виктор Бирин (BIRIN Viktor)
  Лундсгаард Никлас (LUNDSGAARD Niclas)
  Вернон Хофферед (HOFFERED Vernon)
 Ли Чу Хён (LEE Joo Hyun)

Линейные судьи
  Джонатан Бёргер (BURGER Jonathan Mark)
  Адам Харрис (HARRIS Adam)
  Нико Юси (JUSI Niko)
  Франк Раду (RADUE Frank)

Группа А

Таблица

Видео

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа B

Таблица

Видео

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ю
Ю
Ю*3
Третий
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей